Гарагуля — фамилия.
 Гарагуля, Анатолий Григорьевич (1922—2004) — советский капитан дальнего плавания.
 Гарагуля, Геннадий Николаевич (род. 1981) — российский игрок в мини-футбол.
 Гарагуля, Констинтин Фомич (1908—1984) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Гарагуля, Мария Васильевна (более известна под фамилией Октябрьская; 1905—1944) — советская танкист, Герой Советского Союза.